

Onderwijs 
 Fairmont State University, een Amerikaanse universiteit
 Fayetteville State University, een Amerikaanse universiteit
 Ferris State University, een Amerikaanse universiteit
 Florida State University, een Amerikaanse universiteit
 Framingham State University, een Amerikaanse universiteit
 Fresno State University, een Amerikaanse universiteit
 Frostburg State University, een Amerikaanse universiteit

Varia 
 Fédération Syndicale Unitaire, een Franse vakbond
 Finance Sector Union, een Australische vakbond
 Floating Storage Unit, een type schip gebruikt voor de winning van aardolie en aardgas